Nemrut Dağı (vulkaan), een vulkaan in Turkije
Nemrut Dağı (berg), een berg in Turkije

Zie ook
Nimrod